Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 1959 года проводился в СССР с 10 по 18 октября. На чемпионате выступили 8 команд. Это был 3-й по счёту турнир. Впервые победителем чемпионата мира стала сборная СССР по результатам групповых финальных игр.

Арена

Формат 
В связи с бойкотом турнира сборными Южной Америки, Центральной и Северной Америки и Австралии.
 Отборочный турнир не проводился.
 Финалисты в групповом турнире определяли призёров.

Участники 
 Впервые участие в турнире приняла команда из Азии — сборная КНДР.
 Сборные Южной Америки, Центральной Америки, Северной Америки и Австралии объявили бойкот играм чемпионата мира в СССР — в результате Холодной войны

Финальные игры 
Финальные игры проходили по схеме кругового турнира.

Игры 10 октября

Игры 11 октября

Игры 12 октября

Игры 13 октября

Игры 14 октября

Игры 15 октября

Игры 16 октября

Игры 17 октября

Игры 18 октября

Чемпион

Составы сборных — призёров чемпионата

Статистика чемпионата 
 Наибольшее количество очков в одном матче забросила игрок сборной Чехословакии Дагмар Хубалкова — 32 очка (Чехословакия — Венгрия, счёт 80:53)

 Наибольшее количество очков в одном матче забросила сборная СССР — 89 очков (СССР и КНДР, счет 89:24)

 Самый результативный матч чемпионата мира

 Наименьшее количество очков забито в матче чемпионата 1953 года состоявшемся в групповых играх за 7-10 места между сборными Швейцарии и Кубы — 22 очка (счет 17 : 5)

Самые результативные игроки 

 Баскетболистки сборной Чехословакии Дагмар Хубалкова и Хелена Мазлова-Адамирова превзошли достижение Эдит Нуньес (Парагвай) (209 очков) в количестве заброшенных очков за историю чемпионатов мира.

Итоговая таблица

Примечания

Источники 
 Генкин, Зиновий Аронович. Баскетбол: Справочник / Авт.-сост. З. А. Генкин, Е. Р. Яхонтов. — М.: Физкультура и спорт, 1983. — 224с.

Ссылки 
 Чемпионат мира 1959 года на сайте ФИБА
 Данные сайта www.todor66.com

1959
1959 год в баскетболе
Чемпионаты мира в СССР
Международные спортивные соревнования в Москве
Октябрь 1959 года
Баскетбол
1959 год в Москве
Спорт в России в 1959 году